Prestinari – dinastia di maestri organari originari di Santo Stefano Ticino

Persone 
 Cristoforo Prestinari – artista italiano del periodo barocco
 Donato Prestinari – scultore italiano

Pagine correlate
 Generale Marcello Prestinari